Energy (energia in lingua inglese) può significare:

Musica 
 Energy – album delle Pointer Sisters del 1978
 Energy – album degli Operation Ivy del 1989
 Energy – album di Tommy Bolin del 1999
Energy – singolo degli Skillet del 2005 dall'album Collide
 Energy – singolo di Keri Hilson del 2008, dall'album In a Perfect World...
 Energy – singolo di Alexandra Stan del 2009
 Energy – singolo di Drake del 2015
 Energy – singolo di Skepta del 2018
 Energy – album dei Disclosure del 2020

 Energy – evento di musica elettronica

Altro 
 Energy – villaggio della Contea di Williamson, Illinois (Stati Uniti d'America)
 Energy – canale televisivo privato spagnolo gestito da Mediaset España
 Energy – videogioco del 1987